John Linehan ist der Name folgender Personen:

* John Linehan (Basketballspieler) (* 1978), US-amerikanischer Basketballspieler
 John Andrew Linehan, US-amerikanischer Diplomat und Botschafter in Sierra Leone